

Quartetti per archi 
 Quartetto per archi n. 12 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto per archi n. 12 di Franz Schubert